Elitserien 1991/92 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1991/92, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1991/92, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1991/92